Seewiesenbach ist ein Gewässername:

 Seewiesenbach (Beibach), rechter Zufluss des Beibachs (zur Rems) bei Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Seewiesenbach (Bibart), rechter Zufluss der Bibart bei Birklingen, Gemeinde Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Seewiesenbach (Feldkahl), linker Zufluss der Feldkahl in Feldkahl, Markt Hösbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Seewiesenbach (Lohklinge), rechter Zufluss der Lohklinge (zur Brettach) bei Ammertsweiler, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Seewiesenbach (Maulach), rechter Zufluss der Maulach bei Roßfeld, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Seewiesenbach (Murr), linker Zufluss der Murr bei Erdmannhausen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Seewiesenbach (Seehausbach), im Unterlauf Altseegraben, linker Zufluss des Seehausbaches (zur Volkach) vor Alitzheim, Gemeinde Sulzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Seewiesenbach oder Himmelswiesenbächle, rechter Zufluss des Senzenbachs nahe Prevorst, Gemeinde Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg 
 Seewiesenbach (Tiefenbach), rechter Zufluss des Tiefenbachs (zum Neckar) beim Sonnenhof, Gemeinde Beuren, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Seewiesenbach (Würm), linker Zufluss der Würm bei Steinegg, Gemeinde Neuhausen im Enzkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Egelseewiesenbach oder auch Schirchenseedorfgraben, linker Zufluss der Waldnaab in Weiden in der Oberpfalz, Regierungsbezirk Oberpfalz, Bayern
 Seewiesengraben